Myrne (ukrainisch , russische Entsprechung meist Mirnoje []) heißen folgende Orte:

in Russland:
 Mirnoje (Krasnojarsk), Siedlung in der Region Krasnojarsk

in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
 Myrne (Simferopol), Dorf im Rajon Simferopol

Oblast Charkiw:
 Myrne (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky (bis 2016 Petriwske)
 Myrne (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
 Myrne (Krasnokutsk), Dorf im Rajon Krasnokutsk

Oblast Cherson:
 Myrne (Skadowsk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Skadowsk
 Myrne (Cherson, Biloserka), Siedlung im Rajon Cherson, Siedlungsgemeinde Biloserka (bis 2016 Tscherwonyj Podil)
 Myrne (Cherson, Wynohradowe), Dorf im Rajon Cherson, Landgemeinde Wynohradowe

Oblast Chmelnyzkyj:
 Myrne (Isjaslaw), Dorf im Rajon Isjaslaw

Oblast Dnipropetrowsk:
 Myrne (Pjatychatky), Siedlung im Rajon Pjatychatky
 Myrne (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky
 Myrne (Nowomoskowsk), Siedlung im Rajon Nowomoskowsk
 Myrne (Schyroke), Dorf im Rajon Schyroke (bis 2016 Kotowske)

Oblast Donezk:
 Myrne (Wolnowacha), Siedlung städtischen Typs im Rajon Wolnowacha (bis Ende 2014 Rajon Telmanowe)
 Myrne (Pokrowsk, Kryworischschja), Dorf im Rajon Pokrowsk, Landgemeinde Kryworischschja
 Myrne (Pokrowsk, Hrodiwka), Dorf im Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Hrodiwka
 Myrne (Kramatorsk, Lyman), Siedlung im Rajon Kramatorsk, Stadtgemeinde Lyman
 Myrne (Kramatorsk, Slowjansk), Siedlung im Rajon Kramatorsk, Stadtgemeinde Slowjansk
 Myrne (Wolnowacha, Komar), Dorf im Rajon Wolnowacha, Landgemeinde Komar

Oblast Iwano-Frankiwsk:
 Myrne (Nadwirna), Dorf im Rajon Nadwirna

Oblast Kiew:
 Myrne (Boryspil), Dorf im Rajon Boryspil

Oblast Kirowohrad:
 Myrne (Bobrynez), Siedlung im Rajon Bobrynez

Oblast Luhansk:
 Myrne (Krasnodon), Siedlung städtischen Typs im Rajon Krasnodon
 Myrne (Swatowe), Siedlung im Rajon Swatowe (bis 2016 Tscherwonoarmijske)
 Myrne (Lutuhyne), Siedlung im Rajon Lutuhyne

Oblast Mykolajiw:
 Myrne (Bratske), Dorf im Rajon Bratske
 Myrne (Mykolajiw), Siedlung im Rajon Mykolajiw (bis 2016 Tscherwonoarmijske)
 Myrne (Witowka), Dorf im Rajon Witowka

Oblast Odessa:
 Myrne (Odessa), Dorf im Rajon Odessa
 Myrne (Kilija), Dorf im Rajon Kilija

Oblast Poltawa:
 Myrne (Kobeljaky), Dorf im Rajon Kobeljaky (bis 2016 Frunse)
 Myrne (Krementschuk), Dorf im Rajon Krementschuk
 Myrne (Reschetyliwka), Dorf im Rajon Reschetyliwka

Oblast Riwne:
 Myrne (Riwne), Dorf im Rajon Riwne

Oblast Saporischschja:
 Myrne (Melitopol), Siedlung städtischen Typs im Rajon Melitopol
 Myrne (Melitopol, Jakymiwka), Dorf im Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Jakymiwka (bis 2016 Leninske)
 Myrne (Polohy, Huljajpole), Dorf im Rajon Polohy, Stadtgemeinde Huljajpole
 Myrne (Polohy, Tokmak), Dorf im Rajon Polohy, Stadtgemeinde Tokmak
 Myrne (Polohy, Orichiw), Dorf im Rajon Polohy, Stadtgemeinde Orichiw
 Myrne (Polohy, Rosiwka), Siedlung im Rajon Polohy, Siedlungsgemeinde Rosiwka

Oblast Schytomyr:
 Myrne (Berdytschiw), Dorf im Rajon Berdytschiw
 Myrne (Schytomyr, Potijiwka), Dorf im Rajon Schytomyr, Landgemeinde Potijiwka
 Myrne (Schytomyr, Pulyny), Dorf im Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Pulyny

Oblast Sumy:
 Myrne (Lebedyn), Dorf im Rajon Lebedyn (bis 2016 Leninske)
 Myrne (Ochtyrka), Dorf im Rajon Ochtyrka (bis 2016 Illitschiwka)
 Myrne (Welyka Pyssariwka), Dorf im Rajon Welyka Pyssariwka (bis 2016 Komsomolez)

Oblast Ternopil:
 Myrne (Pidhajzi), Dorf im Rajon Pidhajzi

Oblast Tscherkassy:
 Myrne (Tschornobaj), Siedlung im Rajon Tschornobaj (bis 2016 Schowtnewe)

Oblast Tschernihiw:
 Myrne (Bobrowyzja), Siedlung im Rajon Bobrowyzja
 Myrne (Koselez), Dorf im Rajon Koselez
 Myrne (Nischny), Siedlung im Rajon Nischny

Oblast Winnyzja:
 Myrne (Bar), Dorf im Rajon Bar
 Myrne (Kalyniwka), Dorf im Rajon Kalyniwka (bis 2016 Kirowka)

Oblast Wolyn:
 Myrne (Horochiw), Dorf im Rajon Horochiw

Siehe auch:
 Mirny